Por Corona pode estar à procura de:
Corona, nome dado à coroa solar.
Corona, banda italiana liderada pela vocalista brasileira Olga de Souza.
Corona (Califórnia)
Corona (Dacota do Sul)
Corona (Novo México)
Corona Extra, uma marca de cerveja mexicana de renome mundial.
Corona, fabricante brasileira do automóvel Dardo.
Coronavírus, grupo de vírus.
Desambiguação